Hebe (mythologie), een Griekse godin
 Hebe (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 Hebe (geslacht), een plantengeslacht